Slough Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Slough Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Sussex